Thiago Martins puede referirse a:
Thiago Martins (futbolista) (1976), exfutbolista brasileño;
Thiago Martins Bueno (1995), futbolista brasileño; o
Thiago Martins (actor) (1988), actor brasileño.